Protokoll kan ha flera betydelser:
 Ett protokoll eller mötesprotokoll är en formell notering av ett möte eller dylikt, ofta standardiserat utformat. I vissa fall är protokoll föreskrivet enligt lag som till exempel protokoll fört vid rättegångsförhandling eller vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen.
 Ett protokoll inom internationell rätt är ett rättsligt instrument som kompletterar, ändrar eller modifierar huvudfördraget. Det kan vara juridiskt bindande och åtnjuter vanligtvis samma rättsliga värde som huvudfördraget.
 Ett diplomatiskt protokoll är ett regelverk och etikett som anger formerna för högtidliga ceremonier och officiella framträdanden i diplomatiska sammanhang. I Sverige hanteras dessa frågor av Utrikesdepartementets Protokollenhet, även kallat Protokollet.
 Ett kommunikationsprotokoll är en uppsättning regler om hur två eller fler nätverksnoder eller datorprogram skall kommunicera med varandra.
 Ett schackprotokoll är en nedtecknad beskrivning av ett schackparti.
 Protokoll är en roman av Allan Edwall från 1954.

Etymologi 
Grekiska prōtokollon kommer från det blad som limmades först på en rulle av papyrus med uppgift om rullens innehåll; från grekiska prōto (= först) och kollan (= limma ihop), från kolla (= lim).